Thornton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Thornton Township (Illinois)
 Thornton Township (Nebraska)